El término Rocambola puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Allium sativum.
 El nombre común de la planta Allium scorodoprasum.
 Rocambola (2020), película del director Juanra Fernández.